Maserati GranTurismo — автомобиль класса Гран Туризмо от итальянского производителя Maserati. Общественности был представлен в марте 2007 года на Женевском автосалоне. Над дизайном кузова работало ателье Pininfarina, а двигатель для них разработали вместе с Ferrari.

Двигатель V8 Ferrari объемом 4,2 литра развивает мощность 298 кВт. Отношение масса/мощность у GranTurismo равно 4,6 кг/л.с. Автомобиль оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Длинная колесная база и короткие свесы обеспечивают довольно просторное внутреннее пространство для четырех человек.

Платформа для GranTurismo была заимствована от Quattroporte с небольшими изменениями. В частности, сократили на 125 мм колесную базу, чуть короче стал задний свес, а сам двухдверный кузов стал на 30% жестче. Силовой агрегат был смещен назад благодаря чему развесовка по осям получилась почти идеальной — 49:51.

От возможной пробуксовки спасает самоблокирующийся дифференциал: при разгоне он блокируется на 25%, а при торможении двигателем — на 45%, что предотвращает ранний срыв в занос при сбросе газа в повороте.

С лета 2008 Maserati также выпускает S-версию GranTurismo. Версия кабриолет поступила в продажу в 2009 году.

Технические данные 

Презентация Maserati GranTurismo 2018 модельного года прошла во время закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Автомобиль будет доступен для покупателей в версиях Sport и MC. Обе версии оснащаются самым мощным вариантом атмосферника V8 объёмом 4,7 л, который достался от дорестайлинговой модели: он развивает 460 л. с. и 520 Нм. Коробка передач — автоматическая 6-ступенчатая ZF.

Компания Maserati выпустит купе GranTurismo следующего поколения в 2020 году. Автомобиль построят на полностью новой алюминиевой платформе.

GranTurismo MC Stradale 
MC Staradale имеет атмосферный 4,7 литровый (4691 см³) V8, мощность которого возросла до 460 л.с (338 кВт @7250 об/мин) и 520 Нм (@4750 об/мин) крутящего момента, в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач MC Race Shift, управляется КПП 3 режимами - Auto, Sport , Race. Режим Race позволяет переключать передачу вверх за 60 миллисекунд, но для достижения быстрого переключения обороты двигателя должны быть выше 6000 об/мин. Максимальная скорость составляет 303 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунд. Расход топлива и выбросы CO2 в смешанном цикле составляет 14,4 л/100 км и 337 гр/км соответственно.

Аэродинамика была доработана за счет нового переднего бампера со сплиттером, боковых юбок и заднего диффузора, на скорости создаётся дополнительная прижимная сила. Два сопла по бокам переднего бампера и воздухозаборник в капоте были позаимствованы у гоночного GranTurismo MC Trofeo. 
Угле-керамические тормоза Brembo легче стальных аналогов примерно на 60 %, тормозные диски спереди размера 380x34 мм спереди и 360x32 мм сзади, расстояние торможения со 100 км/ч до полной остановки занимает 33 метра.

Изменения коснулись и подвески, стабилизаторы поперечной устойчивости стали больше в диаметре, более жесткие амортизаторы и пружины, автомобиль стал ниже на 10 мм стандартной модели. Система курсовой устойчивости Maserati Stability Programme уменьшит крутящий момент и будет подтормаживать тормозами при потере сцепления с дорогой. Вес автомобиля уменьшился почти на 110 кг, а распределение веса по осям изменилась на 1 % в пользу задней части, 48—52 %.

В интерьере используется обивка из мягкой кожи и обширно используется алькантара, в частности для сидений, козырька, центральной консоли, руля и для панелей дверей. В обновлённую версию добавили задние сидения.

Пакет MC Sport Line включает себя обвесы и отделка салона из углепластика, алюминиевые педали, а также крышка капота выполнена из углепластика, что дает жесткость и меньший вес по сравнению с использованием металлического материала.
Стоимость от 145 000 долларов США.

Известный автожурналист Джереми Кларксон раскритиковал автомобиль за неудобное использование 4-х точечных гоночных ремней безопасности и коробки передач в автоматическом режиме, но в остальном он признался, что MC Stradale лучше обычной версии.

Галерея

В массовой культуре 
Эта модель Maserati использовалась в фильмах :
 All inclusive, или Всё включено
 Перси Джексон и Похититель молний
 Области тьмы с Брэдли Купером в главной роли
 Континуум

В видеоиграх :
 Need For Speed: Shift, Hot Pursuit 2010, The Run, Most Wanted 2012, Rivals
 Shift 2: Unleashed
 Real Racing 3
 Driver: San Francisco
 The Crew
 Car Mechanic Simulator 2015 (в качестве DLC)
 Gran Turismo Sport (в качестве версии 2008 года)

Примечания

Ссылки 
 GranTurismo на официальном сайте Maserati 

GranTurismo